— сэйю, родившаяся 5 апреля 1953 года в Токио, Япония.

Биография 
Она посещала Тоё Эива Дзёгакуин, обучалась театральное искусство в Нихонском университете. Она начала работать, ещё посещая в школу, через Aoni Production получив работу и исполнив песни в аниме «Альпийская история: Моя Аннетт» и «Флона на Чудесном Острове». Хан занимается предсказаниями по западному гороскопу и написала несколько книг на эту тему. Она работает на агентство талантов 81 Produce.

Хан наиболее известна ролями Лалы Сун (Mobile Suit Gundam), Саори Кидо (Saint Seiya), а также Луны и королевы Погибель («Сейлор Мун»).

Её дочь Мэгуми Хан также является сэйю.

Аниме

TV 
 Ai no Wakakusa Monogatari (Маргарет Марч (Мэг))
 Air (монахиня Яо)
 Alps Story: My Annette (Аннетт)
 Anpanman (Рамэн Тэнси, Осируко-тян, Сябондаман)
 Bonobono (мать Араигума-куна)
 Chōjin Sentai Baratakku (Юри)
 City Hunter (Ацуко Кавада (серия 12))
 Dancougar - Super Beast Machine God (Эннет Хаузер)
 Detective Conan (Мэгуми)
 Entaku no Kishi Monogatari: Moero Arthur (Леди Гвиневера)
 Fushigiboshi no Futagohime (Мун Мария)
 Galaxy Express 999 (Босин Юки)
 Ganbare Genki (Томоко Исида)
 Goldfish Warning! (Юрика Сугадаира)
 Joō Heika Petit Angie (Энжи Айринтон)
 Kaibutsu-kun (Ако-тян)
 Kikou Kantai Dairugger XV (Джинджер)
 Koguma no Mīsha (Наташа)
 Maetel Legend (королева Прометиум)
 Mahou Sentai Magiranger (Сноуджиэль)
 Mirmo! (Тируму)
 Mirai Robo Darutaniasu (Санаэ Сиратори)
 Mobile Suit Gundam (Лала Сун, Айселина Эшонбах)
 Muteki Robo Trider G7 (Икуэ Сунахара)
 Ochame na Futago Kurea Gakuin Monogatari (Уинфред)
 Parasol Henbē (Кавай)
 Pretty Solider Sailor Moon (Луна, королева Погибель)
 Pretty Solider Sailor Moon R Луна
 Pretty Solider Sailor Moon S Луна
 Pretty Solider Sailor Moon SuperS Луна
 Pretty Solider Sailor Moon Sailor Stars Луна
 Queen Millennia (Яёи Юкино)
 Saint Seiya (Атэна, Саори)
 Sazae-san (Мицуко Хама)
 Sgt. Frog (Кэроро Босс, Каппа)
 Space Symphony Maetel (Королева Прометиум)
 Shinzo (Русифин)
 Space Battleship Yamato III (Руда Сярубато)
 Ultraman Kids no Kotowaza Monogatari (Пико)
 Video Senshi Resarion (Оливия)
 Wakakusa Monogatari Yori Wakakusa no Yon Shimai (Элизабет Марч (Бет))
 «Приключения Тома Сойера» (Ребекка «Бекки» Тэтчер)

OVA 
 Legend of the Galactic Heroes (Эннроуз вон Грюнвальд)
 Prefectural Earth Defense Force (Миюки Ояма)
 Saint Seiya, серия (Атэна, Саори)
 Teito Monogatari (Юкари Тацумия)

Фильмы 
 Air (жрица Ямомо)
 Be Forever Yamato (Саша)
 Doraemon: Nobita’s Little «Galaxy Wars» (Папи)
 Harmageddon (Дзюнко Савакава)
 Legend of the Galactic Heroes: Overture to a New War (Аннерозе фон Грюневальд)
 The Legend of the Gold of Babylon (Тиндзяо)
 Locke the Superman (Джессика)
 Mobile Suit Gundam II: Soldiers of Sorrow (Лала Сун)
 Mobile Suit Gundam III: Encounters in Space (Лала Сун)
 Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack (Лала Сун)
 Pretty Soldier Sailor Moon R The Movie (Луна)
 Pretty Soldier Sailor Moon S The Movie (Луна)
 The 9 Sailor Soldiers Get Together! Miracle in the Black Dream Hole (Луна)
 Uchu Senshi Baldios (Джеми Хосино)

Игры 
 Langrisser I & II - Der Langrisser (Джессика)
 Next King: Ai no Sennen Ōkoku (Марэин Фураккусу)
 Project Justice (Юрика Кирисима)
 Saint Seiya, серия (Атэна, Саори)
 Tengai Makyou II: Manjimaru (принцесса Хамагури, Дзакоин Мацумоси)
 Tenkajin (Китё)

Другие работы 
 Airwolf (Джо Сантини (сезон 4))
 Dallas (Люси Эвинг Купер)
 Knight Rider (Эйприл Куртис)
 Moero!! Robokon (Робопи)
 Mahō Sentai Majirenjā (Сноугел)
 Juken Sentai Gekiranger (Хисо)
 Pretty Guardian Sailor Moon (Луна в образе кошки)

CD 
 CD Theater DragonQuest, серия, (I—III Рубису, IV Розари)

Книги 
 , ISBN 4-257-60003-9, Asahi Sonorama, 2000
 , ISBN 4-04-153401-1, Kadokawa Shoten, 2000
 , ISBN 4-09-310123-X, Shogakukan, март 1999
 , ISBN 4-387-99097-X, Sanrio, December 1999 
 , ISBN 4-387-00056-2, Sanrio, сентябрь 2000

Фотоальбомы 
 Han Keiko
 HAN TASTIC
 Who Saw the Wind?
 TANGRAM

Другие книги 
  (PR видео)

Ссылки 

 Страница Кэйко Хан на сайте 81 Produce

Актрисы озвучивания Японии